Bagre-do-natal é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Genidens barbus (Lacépède, 1803)
 Netuma barba (Lacépède, 1803)

Desambiguação